Jakubowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.
 Jakubowszczyzna – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.